Сирих Анатолій Дмитрович (*1946) — радянський, український режисер-документаліст, заслужений діяч мистецтв України.
 Сирих Віктор Михайлович (*1944) — український освітянин.
 Сирих Павло Сергійович (1986—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.